Собор Святого Спасителя:

Англиканская церковь 
 Собор Святого Спасителя — собор епархии Канберры в городе Глоуберн, Австралия.

Армянская апостольская церковь 
 Собор Святого Спасителя — собор в Исфахане, Иран.

Римско-католическая церковь 
 Собор Святого Спасителя — собор епархии Брюгге в городе Брюгге, Бельгия.
 Собор Святого Спасителя — древний собор в Вабр-л’Аббеи во Франции.
 Собор Святого Спасителя — собор архиепархии Варшавы в городе Варшава, Польша.
 Собор Святого Спасителя — собор епархии Кайенны в городе Кайенна, Французская Гвиана.
 Собор Святого Спасителя — собор архиепархии Морелии в городе Морелия, Мексика.
 Собор Святого Спасителя — собор епархии Овьедо в городе Овьедо, Испания.
 Собор Святого Спасителя — собор архиепархии Сан-Сальвадора в городе Сан-Сальвадор, Сальвадор.
 Собор Святого Спасителя — собор архиепархии Сарагосы в городе Сарагоса, Испания.
 Собор Святого Спасителя — собор епархии Фульды в городе Фульда, Германия.
 Собор Святого Спасителя — собор архиепархии Экс-ан-Прованса в городе Экс-ан-Прованс, Франция.